Il singolare del Paris Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Enqvist ha battuto in finale Evgenij Kafel'nikov 6–2, 6–4, 7–5.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Paris Open 1996
ATP Tour 1996